Adaś – skocznia narciarska, nazwana na cześć Adama Małysza
 pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie – potocznie zwany Adasiem